Tsche,  oder  čīm, ist ein Buchstabe des persischen Alphabets, der jedoch nicht zum arabischen Alphabet gehört. Er wurde von den Persern zur Schreibung des „Tsch“-Lautes hinzugefügt, der im Hocharabischen fehlt. In derselben Funktion gehörte das Tsche auch zu dem bis 1928 im Türkischen benutzten osmanisch-türkischen Alphabet (siehe Osmanische Sprache) und wird bis heute auch im Jawi, Urdu und mehreren weiteren Alphabeten verwendet. Das Tsche entspricht in seiner Grundform dem arabischen Buchstaben Dschīm, wird jedoch mit drei statt nur einem Punkt geschrieben. Das Tsche hat keinen Zahlenwert.

Ägyptisch-Arabisch 

Im Ägyptisch-Arabischen wird der Buchstabe  als /g/ ausgesprochen und heißt entsprechend Gīm. Der Laut /dsch/ wird im Ägyptisch-Arabischen hingegen als  mit 3 Punkten, dann als Dschīm bezeichnet, wiedergegeben. Dieser Buchstabe wird hauptsächlich in Transkriptionen aus Fremdsprachen verwendet und kann sowohl für affriziertes (mit „d“ → engl. „j“) als auch für nicht affriziertes (ohne „d“ → fran. „j“) „dsch“ stehen.
 Beispiel:  (Ein Fruchtgummi mit Colageschmack). (Beachte  mit 3 Punkten)

Tsche in Unicode 

Arabisches Schriftzeichen